Silicijum hidrid se može odnositi na:

Silani, SinH2n+2
Disilani, Si2H6
Silan, SiH4
Trisilan, Si3H8
Tetrasilan, Si4H10
Sileni, SinH2n
Disilen, Si2H4
Silini, SinH2n-2
Disilin, Si2H2
Heksasilabenzen, Si6H6
Heksasilaprizman, Si6H6
Polisilicijum hidrid